Das Rara-Fest (la fiesta Rara) ist ein haitianisches Fest, das kurz vor Ostern gefeiert wird. Als Rara werden auf Haiti auch religiöse Rituale, eine Tanzform und teilweise auch eine Form des politischen Protests bezeichnet.

Durchführung 

Die Rara Festivitäten beginnen nach Karneval am Aschermittwoch und dauern die gesamte Fastenzeit bis zum Osternwochenende. Sie finden in mehreren Ortschaften statt. Gruppen von fünfzehn bis mehrere tausend Menschen spielen auf Trommeln und Bambushörnern,  tanzen entlang den Straßen und stoppen den Verkehr, um Rituale für Voodoogottheiten auf Kreuzungen, Brücken und Friedhöfen durchzuführen.
 
Das Fest, ein Mix aus Karneval und Religion, findet seinen Ursprung in der Zeit der Versklavung und geht auf Überlieferungen aus West- und Zentralafrika zurück. Die Rarafestparaden entstanden mit der Etablierung der Karwoche 1685 unter dem Code Noir.

Literatur 
Elizabeth A. McAlister: Rara!: Vodou, Power, and Performance in Haiti and Its Diaspora (2002)

Weblinks 
Bild und Infos
Rara unter diversen Aspekten (englisch oder französisch)

Einzelnachweise 

Kultur (Haiti)
Fest
Veranstaltung in Haiti